Женевьев Лакасс (; , Монреаль, Канада) — канадская хоккеистка. Игрок сборной Канады по хоккею. Амплуа — вратарь. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года. Чемпионка мира 2012 года. На начало 2014 года на клубном уровне играет за команду Бостон Бладэс (первая американская команда) в чемпионате Канады (CWHL).

Начала заниматься хоккеем в возрасте 8 лет, все детство провела в командах мальчиков, по причине отсутствия вблизи у дома женской хоккейной школы.. В 2012 году окончила Провиденский колледж по специальности маркетинг, во время обучения играла за его команду в студенческой лиге США. Впервые была вызвана в юниорскую сборную Канады в 2008 году, дебютировала во взрослой сборной, как третий вратарь на чемпионате мира 2012 года. Своими кумирами считает канадского хоккеиста Мартина Бродо и канадскую легкоатлетку Пердиту Фелисьен.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014
 Профиль на сайте олимпийской сборной Канады

Хоккеистки Канады
Хоккейные вратари
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Выпускники Академии Лейк Форест